Die Saison 1985/86 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 17. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1986. Dies schaffte der SuS Oberaden.

In die Oberligen mussten mit GWD Minden 2 (Westfalen), der TS Bendorf (Rheinland-Pfalz) und dem TuS Horbruch (Rheinland-Pfalz) drei Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
SuS Oberaden – DJK Hürth-Gleuel

Wermelskirchener TV – Union 73 Bad Salzuflen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

SuS Oberaden

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 SC Bayer 05 Uerdingen
 Union 73 Bad Salzuflen
 TS Bendorf
 TuS Siebengebirge

Absteiger aus der 2. Bundesliga
 TuS Derschlag

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1985/86
Handballsaison 1985/86